Příjmení Koval nese více různých osobností:

 Anežka Kovalová (* 1949) – česká malířka
 George Koval (1913–2006) – americký tajný agent
 Jurij Koval (1938–2005) – ruský spisovatel
 Kateřina Kovalová (* 1978) – česká krasobruslařka
 Marie Kovalová (1911–1999) – česká politická vězeňkyně
 Miroslav Koval (* 1944) – český malíř
 Ondrej Kovaľ (* 1979) – slovenský herec
 Ota Koval (1931–1991) – český režisér, scenárista a herec
 Róbert Kovaľ (* 1994) – slovenský fotbalista
 Vitalij Koval (* 1980) – běloruský profesionální hokejista
 Vladislav Koval (* 1965) – český politik, pedagog, ekonom a podnikatel